El Guayabito kan syfta på följande platser:

Honduras 

 El Guayabito (ort), Departamento de Olancho,

Mexiko 

 Guayabito de Pedroza, ort, Guanajuato, Pénjamo, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar